Мадаев:
 Мадаев, Арби Ахмадиевич (1991) — российский боксёр.
 Мадаев, Омонулла (1942—2019) — советский и узбекский литературовед.

 Мадаева, Матильда Николаевна (1842—1889) — артистка балета, солистка санкт-петербургского Императорского Мариинского театра.